Прищепа — живець або вічко (брунька) однієї рослини, що їх прищеплюють на іншу рослину.

Прізвище 

Прищепа — українське прізвище. Відомі носії:

 Прищепа Богдан Анатолійович ( 1957) — український археолог і громадський діяч.
 Прищепа Іван Кузьмич (1918—2008) — український радянський діяч.
 Прищепа Іван Кузьмич ( 1942) — проректор (1992—2021), лауреат Державної премії України в галузі архітектури, Заслужений будівельник України, Почесний громадянин Харкова.
 Прищепа Марина Андріївна ( 1983) — українська дзюдоїстка, майстер спорту міжнародного класу, срібна призерка чемпіонату світу 2009 року, віце-чемпіонка Європи 2009 року.
 Прищепа Михайло Михайлович (1906-? після 1947) — український, радянський партійний діяч.
 Прищепа Надія Іванівна ( 1956) — радянська спортсменка, срібна призерка Ігор XXII Олімпіади з академічного веслування у складі вісімки, дворазова чемпіонка світу.
 Прищепа Наталія ( 1994) — українська легкоатлетка.
 Прищепа Олександр Олександрович — провідник ОУН Житомирщини.
 Прищепа Петро Купріянович (1937—2014) — український радянський і компартійний діяч.
 Прищепа Роман Вікторович (1987—2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Українські прізвища